Apple Retail Store, de grote winkels van Apple, bekend om de Genius Bar
 Apple Online Store, het online verkoopkanaal van Apple
 App Store (iOS), de app store van Apple